Марк Мозес (; род. , Нью-Йорк, США) — американский актёр, известный по роли Пола Янга в сериале «Отчаянные домохозяйки» и Германа Филлипса в сериале «Безумцы».

Биография 
Мозес родился в Нью-Йорке. У него есть брат — актёр и певец Берк Мозес. Окончил Нью-Йоркский университет с степенью бакалавра искусств в области театра.

Мозес снимался в ряде фильмов Оливера Стоуна, таких как «Взвод», «Дорз» и «Рождённый четвёртого июля». Как характерный актёр, участвовал в разнообразных проектах, включая «Дом большой мамочки 2» (2006), «Взвод» (1986) и «Звёздный путь: Вояджер» (1999). В 2004 году Мозес исполнил роль Пола Янга в телесериале канала ABC «Отчаянные домохозяйки».

В 2006 году на Бродвее Мозес получил главную роль в пьесе «Бёрли Греймс». В 2008 году сыграл эпизодическую роль в фильме «На трезвую голову» с Кевином Костнером в главной роли. С 2007 по 2015 год играл роль Дака Филлипса в сериале «Безумцы».

В 2010 году Мозес вернулся в телесериал «Отчаянные домохозяйки» и сыграл роль Пола Янга в финале шестого сезона как приглашённый актёр. Начиная с седьмого сезона, вошёл в основной актёрский состав сериала.

В настоящее время Мозес проживает в Лос-Анджелесе вместе со своей женой Энни Лярусс и двумя сыновьями.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале